Jean Chabot (1806-1860), homme politique québécois
 Jean Chabot (1914-2015), peintre français
 Jean Chabot (1945-2003), réalisateur québécois